Marginella labiata är en snäckart som beskrevs av Kiener 1841. Marginella labiata ingår i släktet Marginella och familjen Marginellidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
labiata